Šerák – szczyt w górach Republiki Czeskiej
 serak – element rzeźby lodowcowej